Язвины  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Язвины — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Язвины — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Язвины — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Язвины — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Язвины — деревня в Себежском районе (Мостищенская волость) Псковской области.